SM-liiga 1996/1997 byla 22. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Jokerit Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky - Tappara Tampere 3:0 (3:1, 6:5 P, 4:0)
 TPS Turku - Ässät Pori 3:1 (1:3, 7:4, 6:3, 4:2)
 Hämeenlinnan Pallokerho - Espoo Blues 3:1 (3:0, 4:3, 2:3, 4:3)
 Ilves Tampere - JYP Jyväskylä 3:1 (4:2, 1:6, 4:1, 5:2)

Semifinále 
 Jokerit Helsinky - Ilves Tampere 3:0 (7:3, 2:1, 4:2)
 TPS Turku - Hämeenlinnan Pallokerho 3:2 (1:4, 3:5, 5:4, 2:1 P, 6:2)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho - Ilves Tampere 5:1 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Jokerit Helsinky - TPS Turku 3:0 (3:2 P, 4:2, 4:0)
Titul z České republiky získali: Otakar Janecký

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1996
Lední hokej v roce 1997
Sport ve Finsku v roce 1996
Sport ve Finsku v roce 1997